Кучова:

 Кучова — город в Албании, в округе Берат.
 Кучова — один из 36 округов Албании.
 Кучова, Зузана (род. 1982) — словацкая теннисистка.
 Кучова, Кристина (род. 1990) — словацкая теннисистка.